W. Kirk MacNulty est un essayiste anglo-saxon, explorant le thème de la franc-maçonnerie. Il en fait lui-même partie.

Publications

En anglais 
 Freemasonry: Symbols, Secrets, Significance,  2006
 Freemasonry: A Journey Through Ritual and Symbol, Art & Imagination, 1991
 The Way of the Craftsman, 2002
 Heredom : The Transactions of the Scottish Rite Research Society, avec S. Brent Morris, Alain Bernheim et William D Moore, 1996

 En français 
 La Franc-maçonnerie : Voyage à travers les rites et les symboles by W. Kirk MacNulty (Paperback - Oct 20, 1998)

En allemand 
 Die Freimaurer, 2006

Notes et références

Liens externes 
 
 Masonic Tracing Boards and the Western Metaphysical Tradition par W. Kirk MacNulty

Essayiste américain du XXe siècle
Auteur sur la franc-maçonnerie
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)